Перелік ракетних ударів які завдають обидві сторони війни під час російського вторгнення в Україну, інформація про які була опублікована у відкритих джерелах, прапорами фактичного контролю позначені обʼєкти які можна вважати військовими чи інфраструктурними цілями. Без ударів некерованими ракетами авіації, артилерії, РСЗВ та комплексів С-300.

У переліку наведено удари з початку вторгнення і до кінця травня 2022.

Ракетні удари

Лютий 

Масований ракетний обстріл України 24 лютого 2022
Зафіксовано 60 атак з влучанням ракет та щонайменше 118 ракет з російського боку.

Березень 

 Ракетний удар по будівлі Харківської ОДА 1 березня 2022
 Атака на Яворівську військову базу 13 березня 2022
 Ракетний удар по Делятину 18 березня 2022
 Атака в порту Бердянська 24 березня 2022
 Ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА 29 березня 2022
Зафіксовано 81 атаку з влучанням ракет та щонайменше 175 ракет з російського боку.

Квітень 

 Ракетний удар по станції Краматорськ 8 квітня 2022
 Знищення крейсера «Москва» 14 квітня 2022
Зафіксовано 61 атаку з влучанням ракет та щонайменше 120 ракет з російського боку.

Травень 

 Ракетний удар по торговельному центру Riviera 9 травня 2022
 Ракетний удар по Десні 17 травня 2022
Зафіксовано 59 атак з влучанням ракет та щонайменше 146 ракет з російського боку.

Примітки 

Російське вторгнення в Україну (2022)
Ракетна зброя